A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a férfi gyeplabdatornát július 30. és augusztus 11. között rendezték. A tornán 12 nemzet csapata vett részt. A címvédő a német válogatott volt, amely megvédte címét és története során negyedszer lett olimpiai bajnok. Valamennyi mérkőzésnek a londoni Riverbank Arena adott otthont.

Lebonyolítás 
A csapatokat két darab hat csapatból álló csoportba sorsolták. A csoportmérkőzések után az első két helyezett jutott az elődöntőbe. AZ elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. A csoportkör azonos helyein végző csapatok helyosztó mérkőzést játszottak egymással.

Eredmények

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Női gyeplabdatorna a 2012. évi nyári olimpiai játékokon

F